Telésforo pode significar:
 Telésforo, associado a deuses da medicina da Grécia antiga
 Telésforo (general de Antígono), que traiu Antígono por ciúmes de outro general, Ptolemeu.
 Papa Telésforo

Desambiguação